Frassati ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Frassati (1896–1947), französischer Porträt- und Genremaler sowie Orientalist
 Pier Giorgio Frassati (1901–1925), italienischer, angehender Bergbauingenieur, Alpinist und Terziar des Dominikanerordens